Azzano est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Toponyme

Italie

Frazioni 
 Azzano, frazione de Pianello Val Tidone, commune de la province de Piacenza en Émilie-Romagne ;
 Azzano, frazione de Premariacco, commune de la province d'Udine dans le Frioul-Vénétie Julienne ;
 Azzano, frazione de Seravezza, commune de province de Lucques en Toscane ;
 Azzano, frazione de Spoleto, commune de la province de Pérouse en Ombrie ;
 Azzano, ancienne commune et aujourd’hui unique frazione de Torlino Vimercati, commune de la province de Crémone en Lombardie ;
 Azzano, frazione de , commune de la province de Côme en Lombardie.

Commune 
 Azzano d'Asti, commune de la province d'Asti dans le Piémont ;
 Azzano Decimo, commune de la province de Pordenone dans le Frioul-Vénétie Julienne ;
 Azzano Mella, commune de la province de Brescia en Lombardie ;
 Azzano San Paolo, commune de la province de Bergame en Lombardie ;
 Capriano Azzano, ancien nom de Capriano del Colle, commune de la province de Brescia en Lombardie ;
 Castel d'Azzano, commune de la province de Vérone en Vénétie ;

Suisse 
 Azzano, ancien nom de Novazzano, commune du district de Mendrisio dans le canton du Tessin.

Patronyme 

  (1963-), avocat et homme politique italien.

Architecture
 , fort italien situé à Vérone.

Patronyme italien